Тордомар ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Арланса. Занимает площадь 30 км². Население — 380 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бургоса